Peter Sury ist der Name folgender Personen:
* Peter Sury (Schultheiss, 1604) (um 1557–1620), seit 1604 Solothurner Schultheiss
 Peter Sury (Schultheiss, 1674) (1624–1679), seit 1674 Solothurner Schultheiss
 Peter von Sury (* 1950), Schweizer Benediktiner und Abt
 Peter Joseph Felix von Sury (1719–1786), Solothurner Stiftspropst und Generalvikar